Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1982./83. je drugi put zaredom osvojio Monting iz Zagreba.

Prva liga

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1967. - 1991., wayback arhiva

1982-83